Antipolis peut désigner :
 le nom de la ville d'Antibes à sa fondation ;
 une ville de la saga de bande dessinée Donjon.

Voir aussi 
 Sophia Antipolis, une technopole en France.

 Sophia Antipolis, film français réalisé par Virgil Vernier et sorti en 2018.